Exile – amerykańska grupa muzyczna
 Exile – japońska grupa muzyczna
 Exile – album francuskiej metalowej grupy Anorexia Nervosa
 Exile – album brytyjskiego duetu synth popowego Hurts
 Exile – film amerykański z 1990 roku
 „Exile” – singiel irlandzkiej artystki Enyi z albumu Watermark
 „Exile” – singiel Taylor Swift z albumu Folklore